Trilogia dell'halibut è una raccolta che ri-aggrega in una unica opera i tre video-album "Halibut Sociale", "Halibut Ambientale" e "Halibut Individuale", realizzati dai Super Trutux nel periodo tra il 2010 e il 2017. La raccolta è uscita per l'etichetta Dischi Bervisti ed è stata distribuita da Audioglobe.

Trama
I tre video-album seguono un unico filo logico, ed un unico quesito a cui si cerca di dare risposta con lo scorrere delle tracce. La domanda fondamentale che pervade tutta la trilogia riguarda la misura in cui la società e l'ambiente esterno possono segnare l'individuo, fino a cambiarlo non solo da un punto di vista comportamentale, ma anche neurologico.

Tracce

Formazione
 Marco Folsi - chitarra
 Giro Drino - basso, synth
 Nicola Bennez - batteria

Collegamenti esterni
 
  su discogs
  su MetalEyes
  su exhimusic